

Матені — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Матені — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія